Великий свет Севера () — русско-немецкая, масонская ложа в Берлине. Создана эмигрантами из России 16 января 1922 года под юрисдикцией Великой национальной материнской ложи «Три глобуса». В 1933 году в связи с приходом в Германии к власти нацистов она приостановила свою деятельность. Работы ложи были возобновлены по инициативе русскоязычных братьев из разных лож ОВЛГ 15 июня 2013 года.

Сейчас достопочтенная ложа «Великий свет Севера» находится под юрисдикцией Великой ложи древних вольных и принятых каменщиков Германии в составе Объединенных великих лож Германии.

История 
История ложи начиналась в легендарной Санкт-петербургской гостинице «Англетер», где в 1918 году был создан масонский кружок. К сентябрю 1918 года в кружке были созданы два отделения: русское и немецкое.

Председателем кружка и руководителем немецкого отделения являлся Ю. Герман, а русского — А. П. Веретенников, который являлся членом петроградской ложи «Карма» с апреля 1917 года, работавшей под руководством французского оккультного Ордена Рыцарей-Филалетов и под председательством великого князя Александра Михайловича. Хотя состав кружка Друзей масонства был неоднородным, членами кружка, занимавшими руководящие посты в организации, были люди с консервативными взглядами. Деятельность кружка Друзей масонства не продлилась долго и из-за преследований большевиков в 1919 году кружок прекратил свою работу. Кружок был закрыт, но основа для немецко-русской ложи была уже заложена.

Встретились бывшие петроградские масоны уже в Берлине. В апреле 1920 года в пригороде Берлина, Вильмерсдорфе, начались собрания «Объединения русских масонов», руководителями которого вновь стали Ю. Герман (в то время руководитель одной из берлинских лож) и А. П. Веретенников. После того, как в местных ложах прошли масонское посвящение некоторые бывшие российские подданные, 16 января 1922 года в Берлине была основана русская ложа в составе Великой национальной материнской ложи «Три глобуса», получившая название «Великий свет Севера». До закрытия указанной ложи в 1933 году её членами было 109 человек. Основу ложи составляли бывшие дипломаты, коммерсанты, банкиры, но были в ложе и представители свободных профессий.

Прекращение деятельности русских масонов в Берлине было непосредственно связано с установлением фашистского правления в Германии. В январе 1933 года ложа «Великий свет Севера» в знак протеста против попытки своей великой ложи (Трёх глобусов) «занять примирительную позицию по отношению к расизму» приостановила свои работы.

Возрождение ложи 
15 июня 2013 года группа русскоязычных масонов из лож Гамбурга и Берлина постановила возобновить работу ложи, но уже в другой юрисдикции и по другому ритуалу, сохраняя однако все традиции и право на использование материнского ритуала. 4 января 2014 года состоялось торжественное внесение Света (реинсталляция), в присутствии ряда иностранных делегаций, из России, Польши и Латвии.

C 2016 года ложа работает в помещении Великой национальной материнской ложи «Три глобуса» на Хеерштрассе в Шарлоттенбурге (Берлин).

Галерея

Источники 
 Mitglieder-Verzeichnis der zum Verbande der Grossen National-Mutterloge Zu den Drei Weltkugeln gehörenden St. Johannisloge Zum Grossen Licht im Norden im Orient-Berlin, Berlin 1929
 Hasselbacher, Friedrich: Entlarvte Freimaurerei: Auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei-das geschichtliche Wirken der überstaatlichen Mächte, P. Hochmuth, 1936
 Blume, Heinrich: Das politische Gesicht der Freimaurerei, E. Appelhaus & Company, 1937
 Schwartz, Werner [Mitarb.]: Die deutsche Freimaurerei des 19. Jahrhunderts bis 1925, unter besonderer Berücksichtigung der GNML «3WK», Berlin 2002
 Российский государственный военный архив (РГВА), фонд 729
 Серков А. И.: Масонская ложа «Великий свет Севера» и русские писатели (1922—1933 гг.)
 Серков А. И.: Русское масонство, 1731—2000. Энциклопедия, Москва 2001
 Батюшин Н. С.: У истоков русской контрразведки. Сборник документов и материалов, 2007
 Никольский Б. В.: Последние рыцари Российской империи. Из истории российского масонства первой четверти XX века : научно-историческое исследование, Севастополь 2010
 Hass, Ludwik: Wolnomularstwo rosyjskie na obczyźnie i powrót w strony rodzinne 1918—1995, Dom Wydawn. Bellona, 1998
 Hass, Ludwik: Świat wolnomularski: konkrety : (lata trzydzieste — lata dziewięćdziesiąte XX wieku) : geografia, liczebność, odłamy, nurty, ponadpaństwowe porozumienia i organizacje. Trudne czasy 1932—1945, Łowiczu, 2004

См. также 
 Объединённые великие ложи Германии
 Великая национальная материнская ложа Три глобуса
 Великая земельная ложа вольных каменщиков Германии
 Великая ложа древних вольных и принятых каменщиков Германии
 Авессалом к трём крапивам
 Русское масонство в мире

Примечания

Ссылки 
 Сайт ложи Великий свет Севера
 Статья в масонской вики

Масонские ложи
Масонство в Германии
Объединённые великие ложи Германии